Карнеги може да се отнася до:

 Андрю Карнеги
 Дейл Карнеги
 Карнеги Хол
 Университет „Карнеги Мелън“